Soeterbeek (landgoed), een landgoed bij Nuenen, Nederland
 Soeterbeek (Peel en Maas), een buurtschap Baarlo, Nederland